Алексе́й Федосе́ев:
 Федосеев, Алексей Дмитриевич (род. 1990) — киргизский кикбоксер, чемпион мира.
 
 Федосеев, Алексей Фролович (1913—1978) — советский учёный-электротехник, Герой Социалистического Труда.